A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a dél-koreai I Szanghva nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben

Kétfutamos versenyben

A versenyen új olimpiai rekord és új pályarekord született:

Egyfutamos versenyben

Kétfutamos versenyben

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Végeredmény 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F00500